Detta är en lista över numrerade småplaneter, nummer 15001–15500.

Källor 
 "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (15001)-(20000)", IAU, Minor Planet Center. Läst 2 februari 2013.

Småplaneter 015001